Seux est un patronyme porté notamment par :

 Bernard Seux (né en 1947), homme politique français ; 
 Dominique Seux (né en 1962), journaliste économique français (Les Échos, France Inter) ;
 Vincent Seux (1816-1883), médecin français.

Par ailleurs, Seux est une commune française située dans la Somme.

Homonymie de patronyme